Кубок конфедераций 2001 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 30 мая по 10 июня в Южной Корее и Японии.

Матчи Группы B прошли с 31 мая по 4 июня 2001 года в городах Касима и Ниигата. В состав группы вошли хозяева турнира и победитель Кубка Азии 2000 сборная Японии, победитель Кубка Америки 1999 сборная Бразилии, победитель Кубка африканских наций 2000 сборная Камеруна и победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2000 сборная Канады.

Положение команд

Бразилия — Камерун 

Помощники судьи:
 Ференц Секей
 Авни Хассунех

Япония — Канада 

Помощники судьи:
 Джон Берри
 Кёртис Чарльз

Канада — Бразилия 

Помощники судьи:
 Авни Хассунех
 Абдельмаджид Жеддиуи

Камерун — Япония 

Помощники судьи:
 Кёртис Чарльз
 Дарио Гарсия

Бразилия — Япония 

Помощники судьи:
 Абдельмаджид Жеддиуи
 Ференц Секей

Камерун — Канада 

Помощники судьи:
 Дарио Гарсия
 Джон Берри

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2001